Эмиль Ку (; 13 декабря 1828, Вена, — 30 декабря 1876, Меран) — австрийский ,  и .

Биография 
С 1861 года возглавлял отдел искусств газеты Österreichische Zeitung, с 1862 года сотрудничал с Wiener Presse, а с 1867 года — с газетой Wiener Zeitung.

Ку был другом и первым биографом Фридриха Хеббеля, а также редактором его собрания сочинений (1865—1868).

В 1874 году Ференц Лист написал музыку для меццо-сопрано и фортепиано к стихотворению Ку «Ihr Glocken von Marling». В 1879 году песня была выпущена лейпцигским издательством Kahnt-Verlag.

Сын Ку Пауль Ку-Хробак являлся высокопоставленным чиновником и был последним министром финансов Австро-Венгрии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Австрийской империи
Умершие в Австро-Венгрии
Немецкие писатели XIX века